Boot – l'insieme dei processi che vengono eseguiti da un computer durante la fase di avvio
 Bootstrap – collezione di strumenti liberi per la creazione di siti e applicazioni Web, originariamente sviluppata da Twitter e conosciuta come Twitter Bootstrap
 Bootstrap – tecnica di inferenza statistica
 Operazione Bootstrap – piano economico per l'industrializzazione di Porto Rico
 Teoria del Bootstrap – teoria matematica e fisica, letteralmente "tirante di stivale", che si riferisce ad una frase idiomatica statunitense la cui traduzione è "reggersi ai tiranti dei propri stivali"; nel contesto della fisica delle particelle, essa indica una situazione in cui un'entità si regge sulla sua coerenza interna